El rescat de la banca espanyola es va dur a terme en el marc de la crisi financera espanyola de principis del  quan inicialment el Banc d'Espanya va haver d'intervindre, nacionalitzar i injectar fons a diverses caixes d'estalvis i bancs espanyols. El rescat a la banca espanyola es va iniciar l'any 2008 amb la intervenció de Caja Castilla-La Mancha i l'any 2012 va arribar a una major magnitud quan l'Eurogrup i el Govern d'Espanya van acordar una injecció d'un màxim de 100.000 milions d'euros a la banca espanyola, després de l'esclat de la crisi de Bankia, evitant en un principi un col·lapse de l'economia espanyola i mesures més dràstiques com una intervenció com la de Grècia, Portugal o Irlanda.

Antecedents 
L'any 2009 es va crear el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) l'any 2009 per injectar capital a les caixes i bancs espanyols i es rescata la primera entitat, Caja de Castilla-La Mancha.

Caixes intervingudes 
Caixes intervingudes i subhastades a altres entitats:

Bancs nacionalitzats 
Entitats en mans del govern espanyol:

Concentració i bancarització de les caixes

Crisi de Bankia 
El 7 de maig de 2012 s'anuncia una injecció monetària a Bankia i BFA, resultat de la integració de Caja Madrid, Bancaixa, CajaCanarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja de Ávila i Caja Segovia, que portaria a la dimissió del seu president Rodrigo Rato, o a la seva cessació segons altres fonts, i finalment, el 9 de maig a la nacionalització del Banco Financiero y de Ahorros, matriu de Bankia, pel que el govern aconsegueix el control de l'entitat. Bankia es desploma en borsa i arrossega l'Ibex. Mariano Rajoy exigeix a la Unió Europea que recolzi a Espanya i envia un missatge clar a favor de l'euro, encara que Brussel·les eludeix donar una resposta a Madrid.

El 17 de maig l'agència Moody's rebaixa la qualificació de 16 bancs espanyols, a més de baixar la qualificació del deute de la Regió de Múrcia i Catalunya a bo escombraria. És en aquella setmana quan la prima de risc del deute espanyol assoleix màxims històrics.

El 25 de maig es coneix la xifra completa del rescat necessari per a Bankia, 23.500 milions d'euros. El 30 de maig la prima de risc supera els 530 punts, i la Unió Europea adverteix a Espanya que haurà d'afrontar més retalls per controlar el dèficit. L'1 de juny Rodrigo Rato fa públic que la quantitat de diners injectada ha estat superior a la necessària.

Rescat financer d'Espanya 
El 9 de juny després de diverses setmanes en la qual Espanya veu com la seva prima de risc es dispara es produeix la reunió d'urgència de l'Eurogrup per parlar de com injectar capital a la banca espanyola. En tots els mitjans de comunicació es dona per fet que la Unió Europea rescatarà la banca espanyola, encara que no se sap el valor del rescat. Aquell mateix dissabte el FMI fa públic que podrien ser 40.000 milions d'euros, mentre que fonts no oficials parlen d'una forquilla entre els 80.000 i els 100.000 milions. Finalment l'Eurogrup comunica la seva intenció d'aportar un màxim de 100.000 milions d'euros al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) que pertany al govern espanyol, perquè aquest al seu torn concedeixi préstecs als bancs que ho requereixin.

El rescat financer és una línia de crèdit a l'estat destinada exclusivament als bancs, a unes condicions més favorables a les que Espanya pot accedir als mercats. El FROB pagarà uns interessos baixos pels fons rebuts, d'un 3%, però podria cobrar un interès més alt, del 8,5% anual, a les entitats per no pagar els interessos exclusivament l'erari públic. Les entitats que rebin fons hauran de fer un pla de reestructuració.

L'11 de juliol de 2012, com a compensació pel rescat de la banca espanyola que es va acordar al Consell Europeu del 28 i 29 de juny, el president del govern anunciava la pujada del tipus general de l'IVA del 18% al 21% i el reduït del 8% al 10%, l'eliminació de la deducció per compra d'habitatge, la baixada de la prestació d'atur a partir del sisè mes, la reducció del 30% dels regidors en els ajuntaments, i que funcionaris, diputats i senadors no tindrien paga extra de Nadal per estalviar 65.000 milions d'euros.

Possibles conseqüències 
El Govern posarà obligacions a la banca, que és qui haurà de tornar els diners. L'Eurogrup supervisarà el progrés macroeconòmic i de reducció del dèficit d'Espanya.

El deute privat, d'empreses i famílies, és un dels principals problemes del país, ja que arriba al 300% del PIB i aquesta mesura el farà reduir, mentre que augmentarà el deute públic (68,5% del PIB). Si funciona el sistema financer podria tornar a donar crèdits a empreses i persones amb normalitat. El rescat obre el terreny a l'entrada de capital estranger a la banca espanyola.

Crítiques 
Alguns mitjans han estat crítics per la semàntica utilitzada pel Govern d'Espanya que ha refusat anomenar-ho "rescat", utilitzant "injecció de capital", entre d'altres. La revista Time va publicar un article ("You Say Tomato, I Say Bailout: How Spain Agreed to be Rescued"; "Tu en dius tomàquet, jo en dic rescat") on es parla de les negatives del govern a anomenar-lo rescat. Rajoy va parlar d'haver evitat la intervenció europea a través d'haver aconseguit aquesta "línia de crèdit" i sent crític amb l'anterior govern socialista per no haver injectat diners públics abans.

Altres crítiques
 Paul Krugman: no soluciona la crisi de l'euro.
 Xavier Sala i Martín: Europa ha desaprofitat una ocasió perquè està perpetuant la situació de crisi.

Vegeu també 
 Rescat financer

Referències 

Crisi financera global del 2007-2012
Economia d'Espanya